Filí d'Agrigent, historiador grec 
 Filí d'Atenes, orador atenenc
 Filí de Cos, metge grec
 Filí, ciutat grega